La spiaggia del desiderio – film del 1960 diretto da Henry Levin
 La spiaggia del desiderio – film del 1976 diretto da Enzo D'Ambrosio